

Integralne części wsi w Polsce 
 Pod Krzyżem – część wsi Kwaśniów Górny w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Klucze
 Pod Krzyżem – część wsi Żurawniki w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Złota